Phaethon eller Phaeton kan syfta på:

 Phaethon – person i grekisk mytologi, se Faethon
 Phaethon (hypotetisk planet) – en hypotetisk tidigare planet i Solsystemet
 Phaethon (släkte) – ett släkte med tropikfåglar
 Kvarteret Phaeton – ett kvarter i Gamla stan, Stockholm
 Volkswagen Phaeton – en lyxbil från Volkswagen
 Phaëton (opera) – en tragédie en musique av Jean-Baptiste Lully
 3200 Phaeton – en Apolloasteroid
 Phaetonvagn – en fyrhjulig hästdragen vagn